12-й Кубок чемпионов Содружества прошёл в Москве в манеже «Спартак» и СК «Олимпийский» с 17 по 25 января 2004 года. Победителем турнира стал клуб «Динамо» (Тбилиси).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы — 21 января 
  «Каунас» —  «Флора» — 2:2, по пен.3:2
  Динамо (Тбилиси) —  «Гомель» — 4:1
  Динамо (Киев) —  Шериф — 0:1
  ЦСКА —  Сконто — 0:1

Полуфиналы — 23 января 
  Динамо (Тбилиси) —  Шериф Тирасполь — 2:1
  Каунас —  Сконто — 0:1

Финал — 25 января 
 Динамо (Тбилиси) —  Сконто — 3:1

Ссылки 
 Кубок чемпионов Содружества - 2004. 
 КУБОК СОДРУЖЕСТВА 2004. Финал.

Кубок чемпионов Содружества
Футбол в России в 2004 году
2004 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве
Январь 2004 года
Футбольные соревнования в Москве